Ранчо ел Педрегал има више значења:

 Ранчо ел Педрегал (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Педрегал (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Педрегал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Педрегал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику